Горбуров Григорій Федорович (1924—2014) — український лікар-онколог, заслужений лікар УРСР.
 Горбуров Євген Григорович (* 1964) — історик, краєзнавець. Член Національної Спілки краєзнавців України.
 Горбуров Кирил Євгенович (* 1980) — кандидат історичних наук, заслужений юрист України.

Див. також 
 Горбунов